Мари-Ушем — название населённых пунктов в России:

 Мари-Ушем — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Мари-Ушем — деревня в Медведевском районе Марий Эл.